Kurfürstin Caroline oder Kurfürstin Karoline ist die Bezeichnung folgender Personen:

 Caroline von Brandenburg-Ansbach (1683–1737), durch Heirat Königin von Großbritannien und Irland sowie Kurfürstin von Hannover
 Karoline von Baden (1776–1841), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz und Bayern

siehe auch:
 Wilhelmine Karoline von Dänemark (1747–1820), durch Heirat Kurfürstin von Hessen